Amazing Stories ist:

 der Originaltitel der Fernsehserie Unglaubliche Geschichten
 der Name des Pulp-Magazins Amazing Stories (Zeitschrift)